La Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne (FKCCI)
est une chambre de commerce présente et
active en Corée depuis 28 ans : 

- en France par son partenariat avec
l'Assemblée des
chambres françaises de commerce et d'industrie (CCI France)
représentant 163 chambres locales ; 

- dans le monde avec le réseau de l'Union des chambres
de commerce et d'industrie françaises à l'étranger (CCI France
Internationale) avec 112 chambres implantées dans 82 pays
réunissant plus de 32 000 entreprises ;

- et en Corée à travers ses membres,
soit plus de 260 sociétés françaises et coréennes.

Association privée de droit local, la FKCCI est affiliée à CCI France
International, premier réseau privé français d’entreprises dans le
monde.

Les objectifs de la FKCCI sont les suivants :

- Promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux et les investissements entre la France et la Corée par tous les moyens dont elle dispose.

- Contribuer au développement des relations entre les communautés d’affaires françaises et coréennes.

- Agir dans l’intérêt commercial, économique et financier des membres de la FKCCI et susciter des interactions avec des entreprises et organismes établis en Corée.

- Assister les entreprises françaises et coréennes dans leur approche des marchés français et coréen et assurer le suivi de leurs missions et démarches commerciales.

- Développer des actions de communication en vue d’assurer la promotion et d’accroître la visibilité des membres de la FKCCI, ainsi que des échanges entre la France et la Corée.

La FKCCI est dirigée par un conseil d’administration ayant en son sein un comité exécutif. En Corée, elle travaille en étroite collaboration avec l’ambassade de France, dont la Mission économique, et les Conseillers du commerce extérieur (CCE). Cette coopération aboutit à la mise en œuvre d’opérations communes tout au long de l’année.

Une équipe, qui a des compétences en prise directe avec le marché et ses acteurs, répond à vos préoccupations. Outre ses services aux membres (séminaire et formation, aide au recrutement…) et son appui commercial, la Chambre de commerce et d’industrie franco-coréenne organise des activités de réseautage (repas thématiques, groupes de travail, comités économiques et stratégiques, soirée de réseautage, gala…), et offre une large gamme de publications (magazine Corée Affaires, annuaire des membres, guide des PME,…)

Développement commercial 

Pourquoi ?

Pour faire bénéficier :

- d’un relais local pour votre société ;

- d’un outil efficace pour présenter votre activité et vos produits ;

- du savoir-faire et de l’expérience de l’équipe pour éviter pièges culturels et autres obstacles ;

- de la force d’un réseau en France (163 chambres de commerce et d’industrie),
dans le monde (112 CCIFE) et en Corée (plus de 260 membres).

Comment ?

La FKCCI propose :

- Des prestations sur mesure (Etude de marché, Test sur l’offre, Promotion de produits, Recherche de distributeurs, agents, fournisseurs, investisseurs, Représentation commerciale, Création d’entreprise, Hébergement, Portage salarial, Coaching VIE, Placement…etc)

- Le sérieux et la réactivité d’une équipe d’experts

- L’assurance de résultats plus fiables.

Évènements 

Les rendez-vous d’affaires sont l’occasion de parler d’affaires, de l’actualité économique et sociale autour d’un repas. Ce sont :

- Economic forecasts

- Assemblée Générale

- Conférences économiques et déjeuners

- Women’s Business Club 

Les événements de réseautage vous permettent de rencontrer de nouvelles personnes au sein de la communauté franco-coréenne dans une atmosphère conviviale et informelle. 

- Dégustations de vin : évènement convivial autour
de vins et autres spécialités culinaires françaises.

- Café du Commerce : rendez-vous mensuel, chaque deuxième jeudi, autour de mets, vins et bière français.

- French Night : une soirée prestigieuse organisée en partenariat avec Hanbul Motors, sur la terrasse Jardin du Ciel du Peugeot Biz Tower

- Art & Wine Cocktail : soirée conviviale dans une galerie d’art

- Breakfast Meeting : des déjeuners organisés autour d’une thématique spécifique et animés par un
expert de la communauté franco-coréenne

Les formations sont organisées tout au long de l’année
et variant selon les sujets d’actualité et d’intérêt pour la communauté d’affaires
franco-coréenne. 

- Experts Training Club : réservés aux membres, les Expert Training Club sont des sessions informatives sur différents thèmes (propriété intellectuelle, client mystère, fiscalité,…) sur lesquels des professionnels apportent leur expertise et se tiennent
prêts à répondre à vos questions.

- 1:1 Advisory Meeting : rendez-vous hebdomadaires personnalisés et réservés aux membres de la FKCCI, ces rencontres visent à délivrer aides et conseils spécialisés dans divers domaines.

- Pro Workshops : réalisées en collaboration avec des organismes partenaires, ces formations d’une demi-journée sont des séminaires ouverts aux membres et non-membres, sur un thème donné et mené par un expert pour un groupe réduit.

- Forums et séminaires

- Séminaire des nouveaux arrivants : chaque année en octobre, ce séminaire vise à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants francophones en Corée. Il leur fournit un panorama de la vie en Corée et en particulier de la vie des affaires au travers d’interventions de membres établis depuis longtemps sur la péninsule.

Les événements annuels spéciaux sont importants
pour la FKCCI car ils rassemblent la communauté franco-coréenne à l’occasion d’évènements prestigieux.

-  : réunit plus de 500 invités dans une atmosphère conviviale et festive

- Gala : réunit près de 800 invités français et coréens dans un lieu de prestige et une atmosphère toujours renouvelée.

- French Gourmet Festival : une semaine d’évènements autour de la gastronomie française, avec la présentation de nouveaux produits français sur le marché coréen en partenariat avec Hyundai Department Stores, des conférences, des projections de film et une soirée d’exception.

Publications 

La FKCCI offre un accès à l’information, avec le magazine Corée Affaires, l’annuaire annuel des membres de la FKCCI, les newsletters mensuelles, les blogs français et coréen, les brochures, le Guide pour les PME « Comment réussir en Corée ? ».

- Corée Affaires 

Publié tous les trois mois en français et coréen, Corée Affaires est
le magazine de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne. Corée Affaires propose un ensemble d'informations relatives à la communauté et aux relations franco-coréennes avec l'actualité de la FKCCI, l’information
économique (brèves et indicateurs), commerciale, technologique et culturelle du moment, la partie Opinion avec une personnalité française ou coréenne, l'interview de la FKCCI avec une personnalité économique ou politique (Christine Lagarde, Bernard Arnault, Fleur Pellerin, etc) et le dossier spécial, qui traite en profondeur d’un sujet d’actualité en Corée. 

- Directory (ou Annuaire des membres)

Publié une fois par an au mois de mars en français, anglais et coréen, l’annuaire offre toutes les informations et contacts des membres de la FKCCI, mais aussi des informations pratiques sur la France et la Corée, et une présentation des institutions françaises en Corée. Vous avez ainsi accès à une liste d’adresses, téléphones et noms des contacts des sociétés membres, ainsi qu’une présentation de leur activité. Une mise à jour des nouveaux membres est faite dans le magazine Corée Affaires tout au long de l’année.

- Newsletter

Chaque mois, la Newsletter informe la communauté franco-coréenne sur toutes les activités commerciales, les évènements et les publications de la FKCCI.

- Guide pour les PME « Comment réussir en Corée ? »

Le guide « Comment réussir en Corée ? » a pour but de sensibiliser les
PME aux opportunités d’affaires locales et de leur donner des conseils pratiques pour exporter ou venir s’implanter en Corée.

- Guide des restaurants français en Corée et guide des vins

Le guide des restaurants présente plus de 60 restaurants français dans la péninsule et une
dizaine de boulangeries-pâtisseries françaises à Séoul. Quels vins choisir avec le magret de canard, le coq au vin, le bulgogi, ou le bibimpap ? Où trouver les plus belles caves, les meilleurs bars à vins, les restaurants les plus fournis ? Toutes les réponses sont dans le guide des vins ! Ces deux guides
constituent de parfaits cadeaux d’entreprise, que vous pouvez vous offrir avant de les offrir !

- Le blog Corée Affaires  présente les dossiers spéciaux des différentes éditions du magazine, des interviews spéciales et l’actualité de la FKCCI.

- Le blog Francebiz traite de l’actualité franco-coréenne, de la FKCCI et de sa communauté.

Voir aussi

Articles connexes 
 Commerce

Liens externes 
 French Korean Chamber of Commerce and Industry
 Corée Affaires

Commerce international
Relations entre la Corée du Sud et la France